Pamphilos ist der Name folgender Personen:

 Pamphilos (Sohn des Aigimios), der mythische Ahne der Dorer
 Pamphilos (Sohn des Aigyptos), Gemahl der Danaide Demophile
 Pamphilos (Maler) (4. Jh. v. Chr.), griechischer Maler, Begründer der Malerschule von Sikyon
 Pamphilos (Gemmenschneider) (1. Jh. v. Chr.), griechischer Gemmenschneider
 Pamphilos von Alexandria (1. Jh.), alexandrinischer Grammatiker und Lexikograf
 Pamphilos von Caesarea (um 240–310), Theologe, Märtyrer und Heiliger

Pamphilus steht für:
 Coenonympha pamphilus, eine Falterart, siehe Kleines Wiesenvögelchen
 Titularbistum Pamphilus

Siehe auch:
 Pamphile